

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 6 podstawowych
 Zarośle – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Zarośle – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno.
 Zarośle – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Rogóźno
 Zarośle – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Zarośle – część wsi Dokudów Drugi w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Zarośle – część wsi Majaczewice w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Zarośle – część wsi Żarki w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Zarośle – część wsi Śródborze w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Zarośle – część wsi Ostrybór w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Zarośle – część wsi Łaziska w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
Zarośle – część wsi Ławy w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń
 Zarośle – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Zarośle – przysiółek wsi Korzecko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Zarośle – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda

Zobacz też 
 Zarośla, Zarośle Cienkie
 Rezerwat przyrody Zarośle